Benedict steht für:
 Benedict, männlicher Vorname, siehe Benedikt
 Benedict (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Benedict-Reagenz, organische Chemie
 Benedict Peak, Berg in Antarktika
 Benedict (Mondkrater), kleiner Einschlagkrater
 Eier Benedict, Gericht zum Frühstück
 Operation Benedict, Unternehmen im Zweiten Weltkrieg

Benedict ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benedict (Georgia), Polk County
 Benedict (Kansas), Wilson County
 Benedict (Maryland), Charles County
 Benedict (Minnesota), Hubbard County
 Benedict (Nebraska), York County
 Benedict (New York), Fulton County
 Benedict (North Dakota), McLean County
 Benedict (Virginia), Lee County
 Benedict Beach, Monroe County, New York
 Benedict Junction, Wilson County, Kansas
 Benedict Smiths, Saint Mary’s County, Maryland
 Benedict Woods, Carroll County, Maryland
 Benedict Township – mehrere

geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Benedict Island, Insel im St. Lawrence County, New York
 Benedict Key, Insel im Lee County, Florida
 Benedict Lake – mehrere Seen
 Benedict Pit, Mine im Pitkin County, Colorado